Stenochrus är ett släkte av spindeldjur. Stenochrus ingår i familjen Hubbardiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Schizomider
Stenochrus